Mangarevakungsfiskare (Todiramphus gambieri) är en utdöd fågel i familjen kungsfiskare inom ordningen praktfåglar.

Utbredning och status 
Fågeln förekom tidigare på Mangareva i östra Tuamotuöarna, men är numera utdöd. Mangarevakungsfiskare och niaukungsfiskare (T. gertrudae) betraktades tidigare som en och samma art med trivialnamnet tuamotukungsfiskare. IUCN gör det fortfarande, varför gambieri formellt kategoriseras som akut hotad, även om den i mer begränsad mening är utdöd.

Referenser

Externa länkar 

Kungsfiskare
Fåglar i oceaniska regionen
Endemiska fågelarter på Tuamotuöarna